Blountsville est une ville américaine, en Alabama ;
  est une ville fantôme américaine en Géorgie ;
 Blountsville est une ville américaine en Indiana.

Homonymie de localités aux États-Unis